Городское поселение Никель — муниципальное образование в составе Печенгского района Мурманской области России. Административный центр — посёлок городского типа Никель. На территории поселения находятся 5 населённых пунктов.

Образовано 29 декабря 2004 года.

С мая 2020 года упразднено в связи с преобразованием Печенгского муниципального района преобразуется в Печенгский муниципальный округ, закон о преобразовании подписан 24 апреля 2020 года.

География 

Поселение расположено в южной части Печенгского района. По его территории частично протекает река Паз.
Граничит:
 на западе — с Норвегией и Финляндией;
 на юге — с городским поселением Верхнетуломский Кольского района;
 на востоке — с сельским поселением Тулома Кольского района, городским поселением Заполярный и сельским поселением Корзуново.

Экономика

Население 

Численность населения, проживающего на территории сельского поселения, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 13131 человек, из них 6239 мужчин (47,5 %) и 6892 женщины (52,5 %).

Состав 
В состав поселения входят 5 населённых пунктов.

Транспорт 
По территории поселения проходят автомобильная дорога  «Кола» Санкт-Петербург — Мурманск — Киркенес и ветка железной дороги Мурманск — Никель.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Муниципальные образования Печенгского района
Упразднённые городские поселения Мурманской области
Городские поселения, упразднённые в 2020 году